

Architettura 
 Goldman Sachs Tower  – edificio sede legale della società statunitense Goldman Sachs, sito a Jersey City.

Astronomia 
 10153 Goldman  –  asteroide della fascia principale scoperto nel 1994.

Aziende 
 Goldman Sachs  – banca statunitense.
 Goldman Sachs Commodity Index  – indice  pesato della produzione mondiale.

Cinema 
 Operazione Goldman  –  film di fanta-spionaggio del 1966 diretto da Antonio Margheriti.

Persone 
 Bo Goldman  – sceneggiatore e drammaturgo statunitense.
 Danny Goldman  – attore e doppiatore statunitense.
 Eddie Goldman  – giocatore di football statunitense
 Emma Goldman  – anarchica, femminista, saggista e filosofa statunitense.
 Gary Goldman  – regista e animatore statunitense.
 James Goldman  –  drammaturgo, sceneggiatore e librettista statunitense.
 Jane Goldman  – sceneggiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e modella britannica.
 Jean-Jacques Goldman  – cantautore francese.
 Neil Goldman  – produttore televisivo statunitense.
 Raphaël Goldman  – attore francese.
 William Goldman  – scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e saggista statunitense.

Personaggi immaginari 
 Neil Goldman  – personaggio della serie televisiva animata I Griffin.

Premi 
 Goldman Environmental Prize  – premio assegnato annualmente agli attivisti ambientalisti di base.

Televisione 
 Goldman  – film per la tv del 2011 diretto da Christophe Blanc.